Filmek
 A hónap dolgozója (Employee of the Month), a Maffiózók (The Sopranos) tévésorozat 30. epizódja (S3E4, 2001)  

 Akire büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója (Employee of the Month), 2004-es amerikai filmvígjáték, rendező Mitch Rouse, főszereplő Matt Dillon

 Akire büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója (Employee of the Month), 2006-os amerikai filmvígjáték, rendező Greg Coolidge, főszereplő Jessica Simpson

 A hónap dolgozója (Irréductible), 2022-es francia filmvígjáték, rendező és főszereplő Jérôme Commandeur